Юхнин — русская фамилия.

Известные носители:
 Юхнин, Василий Васильевич (1907-1960) — коми писатель-романист.
 Юхнин, Виктор Михайлович (1923-1989) — Герой Советского Союза.
 Юхнин, Владимир Евгеньевич (род. 1937) — главный конструктор (с 2004 года — генеральный конструктор) Северного проектно-конструкторского бюро.
 Юхнин, Евгений Иванович (1912-1999) — советский конструктор-кораблестроитель.